Pence bezeichnet:

 die Mehrzahl von Penny, siehe Penny (Münze)

Pence ist der Familienname folgender Personen:
 Lafe Pence (1857–1923), US-amerikanischer Politiker
 Steve Pence (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Greg Pence (* 1956), US-amerikanischer Politiker und Bruder von Mike Pence
 Karen Pence (* 1958), Ehefrau von Mike Pence
 Mike Pence (* 1959), US-amerikanischer Politiker und Vizepräsident 2017–2021
 Josh Pence (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Hunter Pence (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pence (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Morgan County, Alabama
 Pence (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Warren County, Indiana
 Pence (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Scott County, Kansas
 Pence (Kentucky)
 Pence (Wisconsin), Town im Iron County, Wisconsin
 Pence (Town), Town(ship) im Iron County, Wisconsin
 Pence Springs, gemeindefreies Gebiet im Summers County, West Virginia

Siehe auch: